Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 2. und 3. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeister wurde der deutsche EM-Dritte von 1994, Heinz Weis. Er gewann vor Andrij Skwaruk aus der Ukraine. Bronze ging an den russischen Europameister von 1994, Wassili Sidorenko.

Das Finale nahm einen sehr spannenden Verlauf. Nach den ersten beiden Durchgängen führte Wassili Sidorenko vor dem Ungarn Balázs Kiss und Heinz Weis. Im dritten Versuch übernahm Weis mit dem ersten 80-Meter-Wurf der Konkurrenz die Führung. Aber auch Sidorenko konnte sich auf 79,80 m steigern. In den Durchgängen vier und fünf löste Sidorenko den Deutschen zweimal von dessen Führung ab, doch Weis konnte jedes Mal kontern. Auch in der letzten Runde musste Weis seine Spitzenposition zunächst wieder abgeben, dem bis dahin siebtplatzierten Andrij Skwaruk gelangen 81,46 m. Wassili Sidorenko konnte nicht mehr dagegenhalten und blieb auf dem Bronzerang. Doch Heinz Weis konterte ein drittes Mal auf nun 81,78 m und war damit Weltmeister.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Der Peruaner Eduardo Acuña stellte in der Qualifikation am 2. August mit 60,14 m einen neuen Landesrekord auf.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
43 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 76,50 m. Fünf Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 75,28 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

2. August 1997, 8:00 Uhr

Gruppe B 

2. August 1997, 10:00 Uhr

Finale 
3. August 1997, 17:30 Uhr

Video 
 Hammer Throw World Championships 1997 Final IAAF auf youtube.com, abgerufen am 23. Juni 2020
 Hammer Throw World Championships IAAF 1997 Qualifying auf youtube.com, abgerufen am 23. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Hammer Throw Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 23. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Hammer Throw, Athens 1997, S. 197 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 23. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi